Pandi steht für:
 Pandi, eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Bulacan
 Pandi (Cundinamarca), kolumbianische Gemeinde im Departamento de Cundinamarca
 Pandi (Film), indischer Film
 Pandi (Maskottchen), Maskottchen der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018 in Buenos Aires

Pandi ist der Familienname folgender Personen:
 Naganathan Pandi (* 1996), indischer Sprinter
 Titus G. Pandi (* 1960), ungarischer Fotograf

Siehe auch:
 Pándi
 Bandi